А́нна Бори́совна Чипо́вская (род. 16 июня 1987, Москва) — российская актриса театра и кино. Лауреат Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры (2020).

Биография 
Родилась в Москве. Мать — Ольга Чиповская (род. 1958), актриса Театра имени Е. Вахтангова, отец — Борис Фрумкин (род. 1944) — джазовый музыкант.

Родители хотели, чтобы Чиповская стала переводчиком, поэтому отдали дочь в лингвистическую гимназию. Параллельно с обучением в гимназии девушка работала в модельном агентстве. Однако сама Анна с детства мечтала о карьере актрисы: «я выросла в театре и не видела другого пути, — это стало определяющим фактором при выборе профессии актрисы. Мне нравится тысяча ролей, тысяча историй». Из гимназии Чиповская ушла после 9 класса, успешно сдав экзамены средней школы, и поступила в театральное училище. В кино дебютировала в 2003 году — в сериале «Операция „Цвет нации“». В 2004 году последовали роли в сериалах «Дорогая Маша Березина», «Холостяки», «Ландыш серебристый 2».

Для некоторых мужских журналов в 2004-2005-х годах, Чиповская принимала активное участие в fashion-фотосессиях в качестве модели. В том числе для брендовых (того времени). Таких как XXL и STYLE..

В 2009 году окончила Школу-студию МХАТ (курс К. А. Райкина) и была принята в труппу Театра п/р Олега Табакова, в котором начала играть, будучи студенткой. В том же году «Независимая газета» выделила работу Чиповской в спектакле «Олеся» (главная роль), отметив перевоплощение персонажа Анны из смешного нелепого подростка в «не по возрасту зрелую женщину, обладающую магией предвидения».

В 2011 году Чиповская снялась в новогодней комедии «Ёлки 2», а спустя два года в продолжении — «Ёлки 3», через год — в комедии «Ёлки лохматые».

В 12-серийном телесериале «Оттепель» (2013), действие которого происходит в начале 1960-х годов, с участием Чиповской развивается главная любовная линия сюжета. В образе юной и романтичной Марьяны Пичугиной новая и страстная любовь появляется в жизни кинооператора, виртуозного профессионала Виктора Хрусталёва. Обольстительная и сексапильная героиня Чиповской обретает первый, порой мучительный опыт в кинематографе и в отношениях со зрелым, переживающим кризис после недавнего развода мужчиной, олицетворяющим бунтарский дух шестидесятников, — в момент, когда драматические события происходят у него и на съёмочной площадке, и в ходе расследования загадочного убийства друга, в которое оказывается вовлечён любовник Марьяны.

После премьерного показа превосходно костюмированного сериала Чиповская дала несколько интервью, из которых следовало, что у её героини и другой пассии Хрусталёва Инги (актриса Виктория Исакова) было порядка 25 нарядов у каждой. Как призналась Анна, для создания атмосферы достоверности и соответствия исторической эпохе, у актрис под платьями были все подобающие аксессуары — бельё 1960-х, с поясом, чулками и трусиками: «Экипировка сложнейшая для ношения каждый день, но помогала создавать нужный силуэт». Благожелательные отзывы критики и в блогосфере вызвала также сцена, где Чиповская обошлась вовсе без всякого белья, после чего журнал «Glamour» назвал Анну новым секс-символом.

За роль в сериале «Оттепель» была выдвинута на премию «Золотой орёл» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении». Однако премия досталась сопернице Чиповской по номинации и по фильму Виктории Исаковой. Тем не менее, портал FashionTime.ru отметил, что после «такого проекта актриса имеет все шансы триумфально стартовать даже в Голливуде».

С октября 2014 года в Театре Табакова играет роль Маши в спектакле «Три сестры». В начале 2015 года вышел фильм «Вычислитель», снимавшийся в Исландии, где партнёром Чиповской стал Евгений Миронов, затем сиквел «Любовь с акцентом и без» с Резо Гигинеишвили, а также ещё два сериала с участием Чиповской. В июне 2016 года вышел детективный триллер Рената Давлетьярова «Чистое искусство», в котором Чиповская сыграла главную роль девушки Саши, а в роли Сашиного возлюбленного снялся Пётр Фёдоров.

С 2015 года Чиповская играет одну из главных ролей в спектакле «Мужчины и женщины» на новой сцене театра им. Вахтангова.

10 февраля 2016 года в «Табакерке» состоялась премьера спектакля «Безымянная звезда» по пьесе румынского драматурга Михаила Себастиану с элементами мелодрамы и трагифарса в железнодорожном антураже. В спектакле Чиповская исполняет главную роль Моны, её партнёр — Павел Табаков. На Первом канале с участием актрисы вышла детективная драма «Тайны города Эн». Чиповская — в роли блогерши, вставляющей палки в ход криминального расследования. В начале августа 2016 года была утверждена на роль Дарьи Булавиной-Телегиной в новой экранизации романов А. Н. Толстого «Хождение по мукам» режиссёра Константина Худякова. Премьера 12-серийного телесериала состоялась осенью 2017 года.

В 2019 году Анна снялась ещё в одном фильме Константина Худякова — «Конец сезона», вновь вместе с Юлией Снигирь, Юлией Пересильд и Сергеем Колтаковым, как и в «Хождении по мукам».

В 2022 году ушла из театра Олега Табакова после 15 лет работы. Введена в спектакль МХТ "Сирано де Бержерак" (Роксана). 

В ноябре 2022 года на экраны вышел психологический хоррор «Сёстры» с её участием. 

Чиповская — посол красоты компании AVON, рекламировала на Первом канале косметическую продукцию.

Личная жизнь 
С 2012 года встречалась с креативным директором рекламного агентства Даниилом Сергеевым. Расстались в 2016 году.

С 2017 года встречается с актёром Дмитрием Ендальцевым.

Творчество

Роли в театре

МХТ им. А. П. Чехова 
 «Амадей» (Катарина Кавальери)
 «Танец альбатроса» (Юдит).

Московский театр-студия под руководством Олега Табакова 
 «Женитьба Белугина» (Елена Кармина)
 «Олеся» (Олеся)
 «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (Фаншетта)
 «Волки и овцы» (Глафира Алексеевна)
 «Wonderland-80» (Натэлла)
 «Год, когда я не родился» (Ариадна Коромыслова)
 «Признания авантюриста Феликса Круля» (Певица Заза)
 «Сестра Надежда» (Шура)
 «Три сестры» (Маша Прозорова)
 «Кинастон» (Маргарет Хьюз)
 «И никого не стало» (Вера Клейторн)
 «Страсти по Бумбарашу» (Софья Николаевна)

Театр имени Вахтангова 
 «Мужчины и женщины» (2015)

Фильмография

Дубляж 
  — Реальная белка — Энди (Кэтрин Хайгл)
  — Хардкор — Эстель (Хейли Беннетт) Роли в клипах 
 2004 — «Короли ночной Вероны» (мюзикл «Ромео и Джульетта») — Андрей Александрин, Сергей Ли, Александр Постоленко
 2004 — «Счастье» (мюзикл «Ромео и Джульетта»)
 «Моя звезда» («Неонавт»)
 2008 — «Новая русская калинка» (Алексей Воробьёв)
 2012 — «Бам-Бам» (Алексей Воробьёв)
 2014 — «Космос» (Дарья Чаруша)
 2018 — «Black Swan» (Manizha feat. Анна Чиповская)
 2021 — «Родной» (LOBODA)

 Песни 
 2015 — «My Girl» (кавер-версия песни группы Nirvana, OST «Холодный фронт»)
 2018 — «Black Swan» (Manizha feat. Анна Чиповская)

 Награды и номинации 
 2015 — Номинация на премию «Золотой орёл» за лучшую женскую роль на телевидении («Оттепель»)
 2016 — Номинация на премию «Золотой орёл» за лучшую женскую роль второго плана («Без границ»)
 2019 — Номинация на премию «Золотой орёл» за лучшую женскую роль на телевидении («Хождение по мукам»)
2020 — Премия Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры — за исполнение ролей классического и современного репертуаров в театре и кино''
2021 — Премия «Звезда Театрала» в номинации «Лучшая роль театральной актрисы в кино» («Кто-нибудь видел мою девчонку?»)

Примечания

Ссылки 

 Страница на сайте Московского театра Олега Табакова 
 Журнал Glamour. Девушка в цвету: Анна Чиповская — о любви, новых ролях и постельных сценах.
 
 
 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский театр Олега Табакова
Лауреаты премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры